Setge de Danzig (1734), durant la Guerra de Successió de Polònia
 Setge de Danzig (1807), durant la guerra de la Quarta Coalició